Бимское сельское поселение — муниципальное образование Агрызского района Республики Татарстан. Административный центр — село Бима.

Географическое положение 
Площадь территории Бимского сельского поселения составляет 78,045 км², в том числе площадь земель сельскохозяйственного назначения — 59,73 км². Границы поселения установлены Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 14-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования „Агрызский муниципальный район“ и муниципальных образований в его составе».

Состав сельского поселения 
В состав территории Бимского сельского поселения входят следующие населённые пункты:

Демография 
По данным на 1 января 2012 года в населённых пунктах сельского поселения проживает 1098 человек, средний возраст жителей составляет 33—34 года. Численность детей до 17 лет составляет 269 человек, студентов — 63, трудоспособного населения — 518, пенсионеров и льготников — 248. За предыдущий год родилось 16 и умерло 17 человек. Общее количество дворов — 341.

Примечания 

Муниципальные образования Агрызского района
Сельские поселения Татарстана